La prova del pes gall de lluita lliure fou una de les sis de lluita lliure que es disputaren als Jocs Olímpics de París de 1924. Com la resta de proves de lluita sols hi podien participar homes. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria podien pesar fins a 56 quilograms. La competició es disputà entre l'11 i el 14 de juliol i hi van prendre part 12 participants, en representació de 8 països.

Medallistes

Resultats 
La competició es va desenvolupar amb eliminació directa.

Ronda per la medalla d'or

Ronda per la medalla de plata

Ronda per la medalla de bronze

Referències

Enllaços externs 
  Wrestling at the 1924 Paris Summer Games: Men's Bantamweight, Freestyle  a Sports-reference.com
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Lliure